Waveney puede referirse a:

 Waveney (circunscripción electoral), Inglaterra
 Distrito de Waveney, Suffolk, Inglaterra
 Río Waveney, Norfolk/Suffolk, Inglaterra